Il nome commerciale Mercedes-Benz Vito indica i furgoni corrispondenti alle sigle di progetto:
Mercedes-Benz W638, prodotto dal 1996 al 2003
Mercedes-Benz W639, prodotto dal 2003 al 2014
Mercedes-Benz W447, prodotto a partire dal 2014